__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

August

Datum unbekannt

Einzelnachweise 

202108
2021